Радужный мост — названия мостов.

 Радужный мост () — пешеходный мост через реку Нявежис в Кедайняе.
 Радужный мост () — мост через Токийский залив в Токио, Япония.
 Радужный мост () — международный мост через ущелье реки Ниагара. Он соединяет города Ниагара-Фолс , штат Нью-Йорк , США (на востоке), и Ниагара-Фолс , Онтарио , Канада (на западе).

См. также 
 Мост Радуги
 Биврёст